Joker kan avse:

Joker (kort) – ett specialkort i en kortlek
Joker (spel) – produkt hos spelbolaget Svenska Spel
Joker (film) – svensk film med bland andra Björn Skifs
Joker (film, 2019) – en amerikansk kriminalfilm om DC Comics-figuren Jokern
Joker (glass) – en glass hos GB Glace
Joker (Rederiet) – karaktär i TV-serien Rederiet
Joker Musik – ett oberoende skivbolag i Stockholm under åren 1984-1995
Jokern – serietidningshjälten Batmans ärkefiende
Joker (tidskrift) – svensk skämttidskrift 1943–1947
Ett annat ord för narr

Personer 
Jonas "Joker" Berggren (1967–),  svensk kompositör, sångtextförfattare och sångare med smeknamnet Jokern
Joker (wrestler) (1983–), amerikansk wrestler

Se även
Gycklare